Choc 235 est la soixante-douzième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Synopsis 
Un traumatisme crânien a exalté les facultés télépathiques de la troublante Gina Félicita, étudiante en linguistique à la Sorbonne. Dès lors, un médium lui annonce l'imminence d'une apocalypse nucléaire : « Un certain Monsieur Choc trouvera La table d'émeraude des alchimistes et l'utilisera pour transmuer l'uranium naturel en uranium 235. Anéantissant toute chose subtile, il conquerra l'hégémonie du monde, car sa puissance sera absolue. Tif et Tondu tenteront de contrer sa mégalomanie, mais ils seront vaincus et périront. Seule, une anticipation sauvera l'humanité du chaos ».

Alertés par Gina, Tif et Tondu sont relativement sceptiques. Or, peu après, le chef de la sûreté nationale confirme la prédiction en révélant que Choc a « visité » les archives de l'abbaye de Chaumont afin de dérober un manuscrit du  localisant La table d'émeraude des alchimistes...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1985
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1985